Norsgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Norsgaard Bjerg (* 1999), dänische Radsportlerin
 Mathias Norsgaard (* 1997), dänischer Radsportler